

Patronyme 

 Henri Sauvagnac (1905-1982), est un général de division de l'armée de terre française, pionnier du parachutisme militaire en France ;
 Denis Gautier-Sauvagnac, né Denis Gautier à Paris le  (74 ans), est un haut fonctionnaire et administrateur français ;
 Laurent Sauvagnac est un compositeur, pianiste et designer sonore français né le  à Paris.

Toponyme 

 Sauvagnac (Sauvanhac en occitan) est une commune du sud-ouest de la France ;
 Le Château de Sauvagnac est une maison forte située sur la commune de Romagne, dans le département de la Gironde, en France ;
 Le Signal de Sauvagnac (ou parfois puy de Sauvagnac) est un sommet du Massif central.